Claud Hamilton kan syfta på bland andra:
 Claud Hamilton, 1:e lord Paisley (1543–1621), skotsk politiker
 Claud Hamilton, 2:e baron Hamilton av Strabane (1606–1638), irländsk adelsman
 Claud Hamilton, 4:e earl av Abercorn (1659–1691), irländsk och skotsk adelsman
 Claud Hamilton, brittisk affärsman och politiker
 Claud Hamilton, brittisk militär och hovman